Яо Жуніор Сеная, Повне ім'я Яо Сейрам Жуніор Сеная — тоголезький футболіст. 
 Майкл Сейрам Брюс - ганський спортсмен, учасник Легка атлетика на літній Універсіаді 2013 — потрійний стрибок (чоловіки)